Orange může znamenat:

 Orange (album) – album kvarteta Attacca Quartet se skladbami Caroline Shaw. Album bylo oceněno cenou Grammy.
 Orange (Austrálie) – město v Novém Jižním Walesu (Austrálie)
 Orange (Francie) – město v departementu Vaucluse v jižní Francii
 Orange (New Jersey) – město ve státě New Jersey (USA)
 Orange (knížectví) – knížectví ve Francii, které dalo jméno rodu Oranje-Nassau, dynastii Oranžsko-Nasavských, která vládne v Nizozemsku
 Orange (Paříž) – římské divadlo a triumfální oblouk v Paříži (Francie)
 Orange (Texas) – město v Texasu (USA)
 Orange (Kalifornie) – město v Kalifornii (USA)
 Orange County (rozcestník) – několik okresů v USA
 Orange (mobil) – mobilní operátor
 Orange (zbraň) – zbraň
 Orange (manga) – japonská manga

 Orange River (Oranžská řeka) – řeka v Jižní Africe
 Oranžský svobodný stát (Orange Free State) – bývalý stát v Jižní Africe

 Orange (software) – software pro data mining
 Orange Bowl (rozcestník) – více významů

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno